Поточац може да се односи на:

 Момчилов Град, тврђаву удаљену 20 -{km}- од Јагодине.
 Поточац (Параћин), насеље у општини Параћин у Поморавском округу.